Dans la mythologie mésopotamienne Dimpemekug était un dieu de l'au-delà auquel les visiteurs du royaume des ténèbres apportaient des présents. Il avait des palais dans lesquels on pouvait l'adorer.

Références

Revisión de Cris.B Siren de Kramer's Sumerian Mythology and Black & Green's God's Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia

Liens externes 

FAQ Mythologie sumérienne par Cris B. Siren (en anglais)

Mythologie mésopotamienne
Divinité mésopotamienne